Tenisový turnaj ATP BMW Open 2012 se konal ve dnech 30. dubna až 6. května v německém v bavorském Mnichově. Dějištěm konání byl komplex MTTC Iphitos s otevřenými antukovými dvorci. Turnaj patřil do kategorie ATP World Tour 250 series. Odměny činily 450 000 EUR.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli v úvodním kole volný los.
  Jo-Wilfried Tsonga (2. kolo)
  Feliciano López (semifinále)
  Marin Čilić (finalista)
  Philipp Kohlschreiber (vítěz)
  Bernard Tomic (čtvrtfinále)
  Michail Južnyj (čtvrtfinále)
  Nikolaj Davyděnko (1. kolo)
  Marcos Baghdatis (čtvrtfinále)

 Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráči obdrželi do hlavní soutěže divokou kartu:
  Michael Berrer
  Daniel Brands
  Tommy Haas

Následující hráči se probojovali do hlavní soutěže z kvalifikace:
  Dustin Brown
  Robert Farah
  David Goffin
  Marinko Matosevic

 Odhlášení 
  Nicolás Almagro
  Thomaz Bellucci
  Radek Štěpánek

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Horní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

|RD1-seed03=WC
|RD1-team03= M Berrer
|RD1-score03-1=0
|RD1-score03-2=2
|RD1-score03-3=
|RD1-seed04=WC
|RD1-team04= T Haas
|RD1-score04-1=6
|RD1-score04-2=6
|RD1-score04-3=

|RD1-seed05=Q
|RD1-team05= D Brown
|RD1-score05-1=6
|RD1-score05-2=6
|RD1-score05-3=
|RD1-seed06=
|RD1-team06= D Brands
|RD1-score06-1=4
|RD1-score06-2=3
|RD1-score06-3=

|RD1-seed07=
|RD1-team07= T Kamke
|RD1-score07-1=1
|RD1-score07-2=6
|RD1-score07-3=3
|RD1-seed08=8
|RD1-team08= M Baghdatis
|RD1-score08-1=6
|RD1-score08-2=3
|RD1-score08-3=6

|RD1-seed11=
|RD1-team11= A Falla
|RD1-score11-1=63
|RD1-score11-2=2
|RD1-score11-3=
|RD1-seed12=
|RD1-team12= M Bachinger
|RD1-score12-1=77
|RD1-score12-2=6
|RD1-score12-3=

|RD1-seed13=
|RD1-team13= S Darcis
|RD1-score13-1=4
|RD1-score13-2=3
|RD1-score13-3=
|RD1-seed14=
|RD1-team14= S Giraldo
|RD1-score14-1=6
|RD1-score14-2=6
|RD1-score14-3=

|RD1-seed15=
|RD1-team15= P Petzschner
|RD1-score15-1=5
|RD1-score15-2=5
|RD1-score15-3=
|RD1-seed16=6
|RD1-team16= M Južnyj
|RD1-score16-1=7
|RD1-score16-2=7
|RD1-score16-3=

|RD2-seed01=1
|RD2-team01= J-W Tsonga
|RD2-score01-1=1
|RD2-score01-2=4
|RD2-score01-3=
|RD2-seed02=WC
|RD2-team02= T Haas
|RD2-score02-1=6
|RD2-score02-2=6
|RD2-score02-3=

|RD2-seed03=Q
|RD2-team03= D Brown
|RD2-score03-1=6
|RD2-score03-2=4
|RD2-score03-3=4
|RD2-seed04=8
|RD2-team04= M Baghdatis
|RD2-score04-1=1
|RD2-score04-2=6
|RD2-score04-3=6

|RD2-seed05=3
|RD2-team05= M Čilić
|RD2-score05-1=6
|RD2-score05-2=6
|RD2-score05-3=
|RD2-seed06=
|RD2-team06= M Bachinger
|RD2-score06-1=3
|RD2-score06-2=2
|RD2-score06-3=

|RD2-seed07=
|RD2-team07= S Giraldo
|RD2-score07-1=77
|RD2-score07-2=4
|RD2-score07-3=4
|RD2-seed08=6
|RD2-team08= M Južnyj
|RD2-score08-1=62
|RD2-score08-2=6
|RD2-score08-3=6

|RD3-seed01=WC
|RD3-team01= T Haas
|RD3-score01-1=6
|RD3-score01-2=77
|RD3-score01-3=
|RD3-seed02=8
|RD3-team02= M Baghdatis
|RD3-score02-1=1
|RD3-score02-2=63
|RD3-score02-3=

|RD3-seed03=3
|RD3-team03= M Čilić
|RD3-score03-1=6
|RD3-score03-2=66
|RD3-score03-3=6
|RD3-seed04=6
|RD3-team04= M Južnyj
|RD3-score04-1=3
|RD3-score04-2=78
|RD3-score04-3=3

|RD4-seed01=WC
|RD4-team01= T Haas
|RD4-score01-1=3
|RD4-score01-2=4
|RD4-score01-3=
|RD4-seed02=3
|RD4-team02= M Čilić
|RD4-score02-1=6
|RD4-score02-2=6
|RD4-score02-3=
}}

 Dolní polovina 

 Čtyřhra 
 Nasazení párů 
  František Čermák /  Filip Polášek (vítězové)
  Oliver Marach /  Alexander Peya (1. kolo)
  Santiago González /  Christopher Kas (1. kolo)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (semifinále)

Pavouk

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2012
BMW Open
Tenis v Německu v roce 2012